TED, acronimo di TEcnologie Didattiche, è una manifestazione sulle tecnologie didattiche innovative che si svolge dal 2001 con cadenza annuale alla Fiera internazionale di Genova.

Rivolta ai docenti ed al mondo della scuola in generale, è nata su iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per consentire lo sviluppo di strumenti didattici innovativi nel mondo della formazione - con particolare attenzione alle tecnologie informatiche - e per mettere a confronto docenti, ricercatori e aziende in particolare sul tema dell'e-learning.

Gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero per l'innovazione e le tecnologie e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fra i siti internet dedicati al mondo della formazione che sostengono il progetto vi sono quelli di Sophia.it e Tuttoscuola.com.

In particolare, TED si rivolge a docenti della scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado; dirigenti scolastici; personale parascolastico; docenti universitari; ricercatori; operatori della formazione; funzionari di enti pubblici in materia di istruzione e formazione professionale.

Collegamenti esterni 
 

Manifestazioni fieristiche di Genova
E-learning
Eventi culturali